Die Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein bezeichnet

 Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein in Bayern, siehe: Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein (Oberpfalz)
 Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein in Sachsen, siehe: Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein (Vogtland) 
 Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein in Sachsen-Anhalt, siehe: Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein/Harz